Sezon 2003/04 Drugiej ligi Srbije i Crne Gore – 12. edycja rozgrywek serbsko-czarnogórskiej Drugiej ligi (srb. Дpугa caвeзнa лига – Druga savezna liga) w piłce nożnej.

Od sezonu 2003/04 Druga liga SR Јugoslavije zmieniła nazwę na Druga liga Srbije i Crne Gore (4 lutego 2003 Federalna Republika Jugosławii została rozwiązana, a w jej miejscu powstało państwo związkowe nazwane Serbią i Czarnogórą).

Rozgrywki toczyły się w czterech grupach: Sjever (Północ), Zapad (Zachód) i Istok (Wschód) –  były to trzy grupy serbskie oraz Jug (Południe) –  grupa czarnogórska i występowało w nich łącznie 40 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy serbskiej awansowali bezpośrednio do Super ligi Srbije i Crne Gore, cztery ostatnie drużyny spadły do Srpskiej ligi, a drużyny z 6. miejsca w tabeli zagrają w barażu o pozostanie w nowej Prvej lidze Srbije. Mistrz grupy czarnogórskiej po zakończeniu sezonu awansuje bezpośrednio do Super ligi Srbije i Crne Gore, ostatnia drużyna spadła do Drugiej crnogorskiej ligi, a drużyna z 9. miejsca w tabeli zagra w barażu o pozostanie w nowej Prvej lidze Crne Gore z wicemistrzem Drugiej ligi.

Sjever (Północ)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Sjever w sezonie 2003/04 występowało 10 drużyn.

Tabela 

FK Radnički Belgrad awansował do Super ligi 2004/05.
 FK Mladost Lukićevo przegrał swoje mecze barażowe i spadł do Srpskiej ligi 2004/05.
 FK Bečej, FK Vrbas, FK Veternik Novi Sad i FK Elan Srbobran spadły do Srpskiej ligi 2004/05.

Zapad (Zachód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Zapad w sezonie 2003/04 występowało 10 drużyn.

Tabela 

FK Čukarički Belgrad awansował do Super ligi 2004/05.
 FK Mačva Šabac wygrał swoje mecze barażowe i pozostał w Prvej lidze 2004/05.
 FK Loznica, FK Bane Raška, FK Metalac Gornji Milanovac i FK Šumadija 1903 Kragujevac spadły do Srpskiej ligi 2004/05.

Istok (Wschód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Istok w sezonie 2003/04 występowało 10 drużyn.

Tabela 

FK Hajduk Belgrad awansował do Super ligi 2004/05.
 FK Mladi Radnik Požarevac przegrał swoje mecze barażowe i spadł do Srpskiej ligi 2004/05.
 FK Morava Ćuprija, FK Timok Zaječar, FK Radnički Pirot i FK Beograd spadły do Srpskiej ligi 2004/05.

Jug (Południe)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Jug w sezonie 2003/04 występowało 10 drużyn.

Tabela 

FK Budućnost Podgorica awansował do Super ligi 2004/05.
 FK Mornar Bar wygrał swoje mecze barażowe i pozostał w Prvej lidze 2004/05.
 FK Čelik Nikšić spadł do Drugiej crnogorskiej ligi 2004/05.
 * FK Čelik Nikšić został ukarany 3. punktami ujemnymi.

Baraż o grę w Prvej lidze Srbije 
 W barażu o pozostanie w Prvej lidze Srbije występowało 3 drużyny, które grały o jedno miejsce w Prvej lidze w sezonie 2004/05: 
 FK Mladost Lukićevo – 6. drużyna grupy Sjever Drugiej ligi 
 FK Mačva Šabac – 6. drużyna grupy Zapad Drugiej ligi 
 FK Mladi Radnik Požarevac – 6. drużyna grupy Istok Drugiej ligi

Tabela 

 FK Mačva Šabac wygrała mecze barażowe i pozostała w Prvej lidze.
 FK Mladost Lukićevo i FK Mladi Radnik Požarevac przegrały mecze barażowe i spadły do Srpskiej ligi.

Baraż o grę w Prvej lidze Crne Gore 
 W barażu o pozostanie w / awans do Prvej ligi Crne Gore występowało 2 drużyny, które grały o jedno miejsce w Prvej lidze w sezonie 2004/05: 
 FK Mornar Bar – 9. drużyna grupy Jug Drugiej ligi 
 FK Lovćen Cetinje – 2. drużyna Crnogorskiej ligi

 FK Mornar Bar wygrał mecze barażowe i pozostał w Prvej lidze.
 FK Lovćen Cetinje przegrał mecze barażowe i pozostał w Drugiej crnogorskiej lidze.

Zobacz też 
 Prva liga Srbije i Crne Gore u fudbalu 2003/04
 Srpska i Crnogorska liga u fudbalu 2003/04

Linki zewnętrzne 
 Archiwum RSSSF (tabele i baraże)

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze
2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 w Serbii
2004 w Serbii
2003 w Czarnogórze
2004 w Czarnogórze